Kisombe ist der Familienname folgender Personen:
 Makuntima Kisombe (* 1992), kongolesischer Fußballspieler
 Mundaba Kisombe (* 1976), kongolesischer Fußballspieler